Гмюнд () — географические названия в Австрии и Германии:

Города и округ в Австрии 
 Гмюнд (Нижняя Австрия)
 Гмюнд (округ) — в Нижней Австрии
 Гмюнд (Каринтия)

Город в Германии 
 Швебиш-Гмюнд